U hrvatskom jeziku postoje dva kondicionala:

 kondicional sadašnji (prvi) i
 kondicional prošli (drugi)

Kondicionalom se izriče uvjet (pogodba) pod kojim će se izvršiti radnja glavne rečenice.